Револю́ция в Туни́се:
 Революция 1987 года
 Революция 2011 года